L'Open de Malaisie masculin 2021 (ou Malaysian Open 2021) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi PSA World Tour Bronze. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 23 au . 

Le tableau est composé de 24 participants dont huit joueurs têtes de série et deux wild card, Darren Rahul Pragasam et Addeen Idrakie. La finale oppose les deux premières têtes de série et c'est Saurav Ghosal qui l'emporte face à Miguel Ángel Rodríguez.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2021
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2021
Squash en 2021
Sport en Malaisie en 2021
Sport en novembre 2021